

Aziende
 Hercules – azienda statunitense del settore chimico che tentò una grande operazione di investimento insieme alla Montedison
 Hercules – casa motociclistica tedesca

Cinema e televisione
 Hercules (The Mighty Hercules)– serie a cartoni USA anni '60
 Hercules – serie televisiva americana con protagonista l'attore Kevin Sorbo
 Hercules – personaggio dell'omonima serie televisiva, interpretato da Kevin Sorbo
 Hercules – film diretto da Luigi Cozzi del 1983
 Hercules – film d'animazione Disney del 1997, diretto da Ron Clements e John Musker
 Hercules – serie a cartoni animati della Disney basata sull'omonimo film
 Hercules – miniserie televisiva del 2005
 Hercules - Il cane di Babbo Natale (Hercules Saves Christmas) – film di Edward Hightower del 2011
 Hercules - La leggenda ha inizio (Hercules: The Legend Begins) – film di Renny Harlin del 2014
 Hercules - Il guerriero (Hercules) – film di Brett Ratner del 2014

Fumetto
Hercules – personaggio della Radical Comics
Ercole (Hercules) – personaggio della DC Comics apparso per la prima volta nel 1941
Ercole (Hercules) – personaggio della Marvel Comics apparso per la prima volta nel 1965

Guerra
Lockheed C-130 Hercules – aeroplano da trasporto militare
Hughes H-4 Hercules – idrovolante da trasporto
MIM-14 Nike Hercules – missile terra-aria
Hercules – corazzata inglese del 1868

Informatica
Hercules Computer Technology – noto produttore di schede video degli anni '80
Hercules Graphics Card (HGC) – scheda video prodotta da Hercules Computer Technology

Sport 
Hércules Club de Fútbol – squadra di calcio spagnola
Hércules – calciatore brasiliano
Hercules – wrestler statunitense

Videogiochi
Hercules – videogioco del 1986
Hercules: Slayer of the Damned – videogioco del 1988
Disney's Hercules – videogioco della Disney del 1997

Altro
Ercole (nome latino Hercules) – eroe mitologico
 Hercules – città degli Stati Uniti d'America situata nella contea di Contra Costa, nello Stato della California
 Hercules – brano di Elton John, apparso sull'album Honky Château (1972)
 Hercules: An Original Walt Disney Records Soundtrack – album colonna sonora del film Hercules
 Hercules – forma latina del nome proprio di persona Ercole
 Hercules (1655) – nave mercantile olandese, naufragata nel 1661